Михаил Анатольевич Елисеев (род. 24 февраля 1970, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский актёр и театральный режиссёр.

Биография 
Родился 24 февраля 1970 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). После службы в армии поступил в СПбГАТИ на актёрский факультет в класс В. М. Фильштинского, однако через неделю после поступления ушёл с курса. Некоторое время играл в спектакле Романа Виктюка «Фердинандо» в петербургском Молодёжном театре, работал в государственном театре «Да-нет». Вернулся в Академию в 1998 году, куда поступил уже на отделение режиссуры драматического театра к профессору В.С. Голикову.

Окончил обучение дипломным спектаклем «Макбет» по У. Шекспиру в театре «Приют комедианта».
В 2003 году поставил спектакль «Старомодная комедия» в Карельском Национальном театре.
В мае 2005 года выпустил «Флорентийскую трагедию» О. Уайльда — независимый проект на сцене театра им. Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Признание и награды 
 IX Межрегиональный театральный фестиваль «Рождественский парад» — диплом в номинации «За лучшее стилевое решение спектакля» за постановку шекспировской трагедии «Макбет» в Санкт-Петербургском театре «Приют комедианта».

Фильмография 

 2003 — Я всё решу сама 2 — Никита Курашов
 2004 — Улицы разбитых фонарей 6 — Ларионов
 2004 — Господа офицеры — Борис Юрченков, подполковник
 2005 — Своя чужая жизнь — Пётр Версилов
 2005 — Не хлебом единым — Лопаткин
 2006 — Столыпин… Невыученные уроки — Николай II
 2006 — Боец. Рождение легенды — Пеклов, помощник «Акеллы»
 2007 — Заговор — Белецкий С. П.
 2007 — План Б — Олег Громов
 2008 — Адмиралъ — майор Кроняк
 2007 — 2008 — Гаишники — «Инок»
 2008 — Чёрное платье — Филипп
 2009 — Десантура — штабист из Москвы
 2009 — Адмиралъ (сериал) — майор Кроняк
 2010 — Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова — Грибоедов, Александр Сергеевич
 2010 — Сонька. Продолжение легенды — князь Александр Васильевич Брянский
 2011 — Беглец — Марецкий
 2010 — Служу отечеству — Апраксин
 2011 — Маяковский. Два дня — Краснощёков
 2011 — Провинциал
 2011 — Наружное наблюдение — Андрей Валерьевич Бажуков (3-я серия)
 2011 — Казак — Васильев, помощник Зарецкого
 2011 — Шаман
 2012 — Икорный барон — Сергеев (серия «Просто бизнес»)
 2012 — Моими глазами
 2012 — Всё началось в Харбине — Андрей Сипягин, штабс-капитан
 2012 — Шеф — Бегунов (серии «Друзья», «Рапорт», «Кто-то должен умереть», «Побег», «Враги»)
 2012 — Время Синдбада — Клеменс (серии «Пражские сны» и «Баварская охота»)
 2013 — Морские дьяволы. Смерч — Игорь Борисов, подполковник
 2013 — Разведчицы — Микулин, следователь НКВД
 2013 — Выжить после — Глотов
 2013 — Задания особой важности: Операция «Тайфун» — Кунц, майор Абвера
 2013 — Двое с пистолетами
 2014 — Дознаватель 2 — Ноздрёв, полковник МВД
 2014 — Иные — Константин Россовский
 2014 — Григорий Р. — Владимир Николаевич Воейков
 2014 — Внутреннее расследование — Сергей Эдуардович Викентьев
 2014 — Испанец — Аркадьевич, судмедэксперт
 2015 — Ленинград 46 — Григорий
  — Молодая гвардия — инженер Гопф
  — Мажор 2 — Илья Сергеевич Васильев, помощник Игоря Соколовского по бизнесу
  — Ученица Мессинга — Игорь Игоревич Тамышев, сотрудник КГБ
  — Троцкий — Николай II
  — Мост — Рогожин
  — Крылья империи — Николай II
 2017 — Высокие ставки. Реванш — Дворников, полковник
 2017 — Отличница — «Король»
 2018 — Мажор 3 — Илья Васильев
 2018 — Пустыня — Виктор Иванович Дымов, майор ФСБ
 2019 — Лев Яшин. Вратарь моей мечты — Гавриил Качалин
 2019 — Союз спасения — декабрист Алексей Юшневский
 2021 — Собор — офицер в Полтаве

Примечания

Ссылки 
 Михаил Елисеев Рускино.ру
 Михаил Елисеев: Быть не таким, как все Журнал «Ролан»

Выпускники Российского государственного института сценических искусств